Cosmopolis, Brygada Kryzys-album
 Cosmopolis (2003), Don DeLillo regénye
Cosmopolis (2012), David Cronenberg filmje
 Cosmopolis, település az USA Washington államában